Nintendo Switch OLED, стоимостью $355,86. Она является идейным продолжателем Nintendo 3DS, выполненным на базе обычной приставки Nintendo Switch. Главным внешним отличием семейства Nintendo switch Nintendo Switch Lite, является отсутствие съёмных контроллеров Joy-Con.
Nintendo switch OLED можно подключить к телевизору, играть сняв Joy-Con, и можно играть в портативном режиме. OLED модель отличается только лишь размером (7 дюймов) и памятью (64 Гб).